Maxim-Gorki-Straße steht für:
 Maxim-Gorki-Straße in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pieschen (L–Z)
 Maxim-Gorki-Straße in Heringsdorf, siehe Liste der Baudenkmale in Heringsdorf
 Maxim-Gorki-Straße in Kyritz, siehe Liste der Baudenkmale in Kyritz #Kyritz
 Maxim-Gorki-Straße in Magdeburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Stadtfeld Ost
 Maxim-Gorki-Straße in Pirna, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pirna (westliche Stadtteile)
 Maxim-Gorki-Straße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul (Gemarkung) und Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Oberlößnitz